Улица Второй Пятилетки — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названных в честь Второго пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР.

Россия 
 Улица 2-й Пятилетки — улица в Ростове-на-Дону.

Украина 
 Улица 2-й Пятилетки — прежнее название улицы Библика в Харькове.

См. также 
 Улица Вторая Пятилетка (Зеленоград)